Istisu est un village de la région de Kelbajar en Azerbaïdjan.

Histoire 
Un sanatorium du même nom a été construit en 1928 autour de la célèbre source d'eau minérale "Istisu" dans le village d'Istisu. Istisu a toujours été une station balnéaire et, pendant la période soviétique, elle a attiré des personnes de toute l'URSS pour se faire soigner dans les bains thermaux situés dans la région.

En 1993-2020, Istisu était sous le contrôle des forces armées arméniennes. Le 25 novembre 2020, sur la base d'un accord trilatéral entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie en date du 10 novembre 2020, la région de Kelbajar, y compris le village d'Istisu, a été restituée sous le contrôle de l'Azerbaïdjan.

Voir aussi 
Geuydara (Kelbajar)

Notes et références 

Ville en Azerbaïdjan